Ифтихор Яхшибоевич Арбобов (род. 22 мая 1988 года, село Некнот, Педжикентский район, Согдийская область, Таджикская ССР) — российский и таджикский боец смешанных боевых искусств, выступающий лёгкой весовой категории. Чемпион Таджикистана по ММА (2015) и боевому самбо. Чемпион Москвы по боевому самбо. Чемпион России по грепплингу. Коричневый пояс джиу-джитсу, мастер спорта по боевому самбо.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Поражение
|13-4
|Артём Резников
|Решением судей
|Alash Pride FC — The Orbulak Battle
|20.12.2018
|3
|5:00
|
|
|-
|Поражение
|13-3
|Олег Хачатуров
|ТКО
|ACB 55 — Tajikistan
|24.03.2017
|3
|2:21
|
|
|-
|Победа
|13-2
|Авазбек Жоробаев
|Сдача (удушение сзади)
|Tajikistan MMA Federation — Battle of Champions 3
|28.03.2015
|1
|1:24
|
|
|-
|Победа
|12-2
|Александр Юхимчук
|Сдача (гильотина)
|Oplot Challenge 102
|26.09.2014
|1
|0:33
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|11-2
|Султан Каламахунов
|Сдача (рычаг локтя)
|Oplot Challenge 101
|13.09.2014
|1
|1:47
|
|
|-
|Поражение
|10-2
|Rodrigo Caporal
|ТКО
|RUFF 11
|30.11.2013
|1
|5:00
|
|
|-
|Победа
|10-1
|Максим Пашков
|Сдача (удушение сзади)
|Oplot Challenge 68
|21.06.2013
|1
|1:33
|
|
|-
|Победа
|9-1
|Олег Задорожный
|Сдача (рычаг локтя)
|Oplot Challenge 62
|01.06.2013
|1
|2:25
|
|
|-
|Победа
|8-1
|Айк Вирабян
|Сдача (гильотина)
|Oplot Challenge 52
|19.04.2013
|1
|1:28
|
|
|-
|Победа
|7-1
|Aртем Перехристюк
|Сдача (рычаг локтя)
|Oplot Challenge 45
|23.03.2013
|1
|1:55
|
|
|-
|Поражение
|6-1
|Забит Магомедшарипов
|ТКО
|ProFC 44 — Rumble in Chekhov
|02.12.2012
|2
|5:00
|
|
|-
|Победа
|6-0
|Дмитрий Коробейников
|Сдача (рычаг локтя)
|ProFC 42 — Oplot
|13.10.2012
|1
|2:57
|
|
|-
|Победа
|5-0
|Кирилл Крикунов
|Сдача (болевой на ногу)
|Oplot Challenge 4
|15.09.2012
|1
|3:43
|
|
|-
|Победа
|4-0
|Игорь Егоров
|Сдача (гильотина)
|M-1 Challenge 32 — Garner vs. Malikov
|16.05.2012
|1
|1:27
|
|
|-
|Победа
|3-0
|Сергей Охотников
|Сдача (рычаг локтя)
|Oplot Challenge 2
|13.05.2012
|1
|0:48
|
|
|-
|Победа
|2-0
|Yves Landu
|Сдача (удушение сзади)
|Oplot Challenge 1
|25.03.2012
|2
|0:35
|
|
|-
|Победа
|1-0
|Глеб Пешикин
|Нокаут
|Академия Честь — Tournament
|18.12.2011
|1
|2:15
|
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Статистика боев
 Профиль бойца на сайте mmaboxing.ru
 Профиль бойца на сайте fighttime.ru

Бойцы смешанных единоборств России